Triguerillas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Melica ciliata.
 El nombre común de la planta Stipa lagascae.